Die Shimadzu All Japan Indoor Tennis Championships 2017 waren ein Tennisturnier, das vom 20. bis 26. Februar 2017 in Kyōto stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2017 und wurde in der Halle auf Teppich ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 48 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 43 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 44 kB)

ATP Challenger Tour 2017
Tennisturnier in Kyōto